Dőry-kastély (Girincs)
 Dőry-kastély (Kisdorog)
 Dőry-kastély (Mihályi)
 Dőry-kastély (Zebegény)